Nasi kan verwijzen naar
Nasi (voedingsmiddel) - een voedingsmiddel; gekookte rijst
Nasi (religie) - een Hebreeuwse term uit de Torah
Nasi (kalender) - een Arabische ingevoegde "dertiende" maand
Nasi (eiland) - een klein eilandje voor de kust van Atjeh